Chapultepec is:
Chapultepec (heuvel), een heuvel in Mexico-Stad.
zie ook: slag om Chapultepec
Chapultepec (paleis), een paleis op die heuvel.
De Avenida Chapultepec, een straat in Mexico-Stad.
Chapultepec (Mexico), een plaats in de deelstaat Mexico.